HMS Glasgow je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Glasgow (1707) 
 HMS Glasgow (1745) 
 HMS Glasgow (1757) 
 HMS Glasgow (1814) 
 HMS Glasgow (1861) 
 HMS Glasgow (1909) 
 HMS Glasgow (1937) 
 HMS Glasgow (D88)

Glasgow